Марк Риццо (; 2 августа 1977, Карлштадт, Нью-Джерси, США) — бывший гитарист групп Soulfly и Ill Niño. Марк Риццо играл в Ill Niño с момента её основания в 1998 году и ушёл из группы в 2003 году из-за разногласий с другими музыкантами. В том же году он пришёл в группу Soulfly, в которой играл вплоть до 2021 года. В 2004 году Марк и его младший брат Люк основали звукозаписывающую компанию Phlamencore Records. В 2004 году Марк основал группу Committee of Thirteen совместно с вокалистом Майком Висо и гитаристом Деннисом Кимаком, в 2005 году был выпущен одноимённый альбом группы. В 2007 году вошёл в состав группы Cavalera Conspiracy, образованной братьями Максом и Игорем Кавалера.

Дискография

Cavalera Conspiracy 
 Inflikted (2008)
 Blunt Force Trauma (2011)
 Pandemonium (2014)
 Psychosis (2017)

Committee of Thirteen 
  Committee of Thirteen (2004)

Coretez
Coretez (EP) (2003)

Ill Niño 
 Ill Niño EP (2000)
 Revolution Revolución (2001)
 Confession (2003)
 The Best of Ill Niño (2006)

Marc Rizzo 
 Colossal Myopia (2005)
 The Ultimate Devotion (2007)
 Legionnaire (2010)
 Rotation (2018)

Soulfly 
 Prophecy (2004)
 Dark Ages (2005)
 Conquer (2008)
 Omen (2010)
 Enslaved (2012)
 Savages (2013)
 Archangel (2015)
 Ritual (2018)

Примечания

Ссылки
 http://www.facebook.com/marcrizzoband
 https://twitter.com/rizzomarc
 http://www.myspace.com/marcrizzo
 http://www.reverbnation.com/marcrizzo

Рок-музыканты США
Соло-гитаристы
Хеви-метал-гитаристы США
Музыканты Cavalera Conspiracy